Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale José Luis Clerc e Ilie Năstase 4-6, 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Sandy Mayer /  Gene Mayer (quarti di finale)
 Peter Fleming /  Tomáš Šmíd (Campioni)
 Bruce Manson /  Dick Stockton (semifinali)

 Mark Edmondson /  John Marks (semifinali)
 John Alexander /  Phil Dent (secondo turno)
 José Luis Clerc /  Ilie Năstase (finale)
 Heinz Günthardt /  Van Winitsky (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1979